W Mińsku Mazowieckim znajdują się dwie parafia pw. Narodzenia NMP:

 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim – diecezja warszawsko-praska, Kościół rzymskokatolicki
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim – diecezja lubelsko-podlaska, Kościół Starokatolicki Mariawitów

Obie parafie obchodzą odpust 8 września.